

Codici 
 ENB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eneabba (Australia)

Altro  
 Entity Not Biologic – Entità non biologica, acronimo usato nel film Transformers per indicare un robot